Волкејно има више значења:
 Волкејно (Калифорнија)
 Волкејно (Хаваји)